Обстеження (; ; ) – ретельне оглядання, перевірка чого-небудь із розвідуванням чи дослідженням чогось або когось. 

Син. – обслідування (не рекоменд.).

Приклади 

 Ґрунтове обстеження 
 Обстеження автомобільних доріг
 Обстеження стовбура свердловини
 Обстеження пацієнта (медицина)

Література 
 
 О.М.Кіт та інш. Хірургія. Навч.посібник.— Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.— 644 с. ISBN 966-673-063-4 (С.203-218)

Діагностика